Jamuna – bengalska nazwa Brahmaputry
 Jamuna – rzeka w Indiach
 Jamuna (Ilam)